Марин Барлети (, ; , , Османская империя — около 1512, Падуя или Рим) — албанский историк, писатель, католический священник, гуманист эпохи Возрождения. Основоположник албанской историографии.

Биография 
О молодости Барлети ничего не известно.
Участник обороны родного г. Шкодера от османских войск в 1474 и 1478 годы. После смерти Скандербега этот город был одним их последних оплотов антиосманского восстания.
После взятия Шкодера турками — эмигрировал в Италию.

Стал знатоком истории, классической литературы и латинского языка.

В «Истории Черногории» митрополит Василий (Василий III Петрович) писал о нём: Марин Скадранин, родом Словен «на латинском језику велми учен»

Труды 
Автор нескольких исторических работ на латинском языке.

Опубликовал в 1505 году в Венеции сочинение «Об осаде Шкодера» (алб. Rrethimi i Shkodrës), а в 1508—1510 годы в Риме — первую светскую биографию Скандербега «Историю жизни и подвигов Скандербега, принца эпиротов» (лат. Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis ), заложив тем самым основы албанской историографии.

В XVI веке «История» была переведена с латинского на ряд европейских языков. Только в Германии, труд в течение XVI-го и XVII-го веков переиздавался более десяти раз. В дальнейшем эта книга послужила основой для изучения биографии Скандербега, вождя албанского антиосманского восстания, заложив основы его культа и оказав большое влияние на формирование национального сознания албанцев.

Третьим и последним трудом Марина Барлети стал «Компендиум жизни пап и императоров»
(лат. Compendium vitarum pontificum et imperatorum), изданный в 1512 году.

Память 
Ныне имя М. Барлети носит один из негосударственных университетов Тираны, публичная библиотека Шкодера и издательство.

Примечания

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 2. 
 Российская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 2015, с. 338.
 Robert Elsie: A Biographical Dictionary of Albanian History.. I.B. Tauris: 2013, s. 32-33. ISBN 9781780764313.
 Kenneth Meyer Setton, The Papacy and the Levant 1204—1571, DIANE Publishing 1978, ISBN 0-87169-127-2 
 Oliver Jens Schmitt, Das venezianische Albanien: (1392—1479), Oldenbourg 2001, ISBN 3-486-56569-9 

Историки Албании
Историки XVI века
Историки XV века
Албанские писатели
Писатели Албании
Католические священники Албании
Гуманисты
Писатели XV века
Писатели XVI века